

Geografia 
 Murge – subregione tra la Puglia centrale e la Basilicata nord-orientale
 Murge salentine – elevazioni collinari del basso Salento in provincia di Lecce
 Murge tarantine – complesso collinare della provincia di Taranto in Puglia
 Riserva naturale Murge Orientali – area naturale protetta nella provincia di Taranto

Altro 
 154ª Divisione fanteria "Murge" – unità di fanteria del Regio Esercito durante la seconda guerra mondiale
 Strada nazionale 85 delle Murge – strada nazionale storica del Regno d'Italia

Pagine correlate 
 Murgia (disambigua)